Кума́рка (, каталанською читається ) — територіальна одиниця другого рівня (муніципалітет — кумарка або район — провінція, у майбутньому баґарія або округа — автономна область) у каталонських землях. Приблизно відповідає району в Україні.

Походить від пізньолатинського commarca — «кордон, межа». У середньовіччі використовували форми chomarcha, comarquia та commarca.

 Каталонія — 41 кумарка;
 Валенсія — 34 кумарки (валенсійською говіркою читається комарка, офіційно називається );
 Балеарські острови — 6 кумарок (офіційно називаються співдружності, );
 Північна Каталонія — 5 історичних кумарок;
 Західна смуга — 4 кумарки (офіційною мовою Арагону — іспанською — комарка).

Кумарки каталанських країн

Список кумарок 

Каталонські землі